Diana Francisca Maria da Gloria (Petrópolis, ), é uma princesa francesa da Casa de Orléans, filha do pretedente ao trono francês, o príncipe Henrique de Orléans, Conde de Paris, e de sua esposa, a princesa Isabel de Orléans e Bragança. Nascida no Brasil, Diana descende da família real francesa, e também da família imperial brasileira.

Biografia
Como seu irmão Henri d'Orléans (1933-2019) , que se casou com Marie-Thérèse de Württemberg, Diane se casou com o duque Carl de Wurtemberg em um contexto de reconciliação franco-alemã e seu noivado foi amplamente preparado por seu pai e seu padrasto. No entanto, o casamento de Diane não ocorre sob as mesmas restrições. O duque e a duquesa de Württemberg teriam preferido que seu filho se casasse com uma das irmãs mais velhas de Diane. Mas Carl rapidamente se apaixonou pela jovem, cuja reputação de selvagem não o assustava.

Desde 1971, a Duquesa de Württemberg se dedica principalmente à arte e pratica pintura e escultura há muito tempo. Também realizou várias exposições na Alemanha, França, Espanha e Bélgica (entre 1971 e 2007). A cada dois anos, a princesa também organiza nos jardins de seu castelo em Altshausen uma exposição de trinta jovens artistas desconhecidos.

Por último, Diane d'Orléans está à frente de uma associação de caridade, "Les Enfants de la Vie", que se distinguiu notavelmente pela concessão de um subsídio ao serviço de oftalmologia do hospital de Quinze. Vinte, em Paris, para lutar contra retinite pigmentosa, uma doença que atinge muitas crianças.

Casamento e Descendência
Em 21 de julho de 1960 casou-se em Altshausen com o duque Carlos de Württemberg, filho do duque Felipe Alberto de Württemberg, (1893-1975), e de sua segunda esposa, a arquiduquesa Rosa da Áustria-Toscana (1906-1983), eles são pais de seis filhos: 

 Federico Felipe Carlos Francisco María, Duque Hereditário de Württemberg (1 de junho de 1961 - 9 de maio de 2018), casou-se com a Princesa Maria de Wied (Munique , 27 de dezembro de 1973), tataraneta de Guilherme II , último Rei de Württemberg, com descendência:
 Guillermo Federico Carlos Felipe Alberto Nicolás Eric María, Duque Hereditário de Wurtemberg (Ravensburg, 13 de agosto de 1994)
 Duquesa María-Amelia Diana Catalina Beatriz Felipa Sofía (Ravensburg, 11 de março de 1996)
 Duquesa Sofía Dorotea Martina Juana Enriqueta Caridad María (Ravensburg, 19 de agosto de 1997)
 Duquesa Matilde Marie Antoinette Rosa Isabel (Friedrichshafen, 11 de julho de 1962), casada em 1988 com Eric, Príncipe de Waldburg zu Zeil und Trauchburg (nascido em 1962 e neto de Albert, duque da Baviera), têm cinco filhas:
 Condessa María Teresa Walburga Gabriela Diana Georgina Francisca ( Memmingen , 5 de outubro de 1989).
 Condessa María Isabel Walburga Apolonia Alejandra Federica (Ravensburg, 31 de dezembro de 1990).
 Condessa María Carlota Walburga Antonia Adelaida Victoria Enriqueta (Ravensburg, 10 de maio de 1992).
 Condessa María Elena Walburga Yolanda Christiana Micaela (Ravensburg, 29 de novembro de 1993).
 Condessa María Gabriela Walburga Angelica Antonia Federica Flor (Ravensburg, 29 de novembro de 1996).
 Duque Eberardo Luis Nicolás Enrique Juan María (Friedrichshafen, 20 de junho de 1963), contraiu casamento morganático em 2011 com Lucia Desiree Copf ( Samedan , 29 de dezembro de 1969), pais de um filho:
 Duque Alejandro Fernando Pedro Matías María (Mannheim, 19 de janeiro de 2010)
 Duque Felipe Alberto Cristóbal Ulrico María (Friedrichshafen, 1º de novembro de 1964), casado em 1991 com a princesa María Carolina de Baviera, filha do duque Max Emanuel de Baviera e da condessa Isabel Cristina Douglas, têm quatro filhos:
 A duquesa Sofía Anastasia Assunta María Paulina (Munique, 15 de janeiro de 1994) casou-se com o conde Maximiliano d'Andigné em 2018.
 Duquesa Paulina Felipe Adelaida Elena María ( Londres , 15 de abril de 1997).
 Duque Carlos Teodoro Felipe María Max Emanuel (Londres, 15 de junho de 1999).
 Duquesa Ana Maximiliana Elisabeth Mariela María ( Frankfurt am Main , 2 de fevereiro de 2007).
 Duque Miguel Enrique Alberto Alejandro María (Friedrichshafen, 1 de dezembro de 1965), contraiu um casamento morganático em 2006 com Julia Ricarda Storz (Munique, 4 de abril de 1965)
 Duquesa Eleonor Flor Juanita Carlota Eudoxia María Inés (Altshausen, 4 de novembro de 1977), casada em 2003 com o conde Mauricio von Goëss (1966), têm pais e três filhos:
 Conde Zenón Carlos Felipe Alfonso María von Goëss ( Viena , 30 de outubro de 2004)
 Condessa Flaminia von Goëss (25 de fevereiro de 2006)
 Condessa Livia von Goëss (julho de 2010)

Títulos

 24 de março de 1940 - 18 de julho de 1960: Sua Alteza Real, a Princesa Diane de Orléans
 18 de julho de 1960 a 17 de abril de 1975: Sua Alteza Real a Duquesa Herdeira de Württemberg
 17 de abril de 1975 - até o momento: Sua Alteza Real a Duquesa de Württemberg

Ramo de Petrópolis
Naturais de Petrópolis
Duquesas de Württemberg